La Liga 2003–04 var den 73. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 30. august 2003 til den 23. maj 2004. Valencia CF vandt La Liga – deres 6. titel. Valladolid, Celta de Vigo og Murcia rykkede med de tre laveste placeringer ned i Segunda División.

Slutstilling 

<small>K = Kampe spillet; V = Vundne kampe; U = Uafgjorte kampe ; T = Tabte kampe; Mål+ = Mål for; Mål- = Mål imod; +/- = Mål forskel; Point = Point
Regler for klassifikation: 1. point; 3. head-to-head; 3. mål difference; 4. mål scoret

Statistik 
 Flest sejre – Valencia CF (23)
 Færest sejre – Real Murcia (5)
 Flest uafgjorte – CA Osasuna (15)
 Færest uafgjorte – Espanyol (4)
 Flest tabte – Real Murcia (22)
 Færest tabte – Valencia (7)
 Flest mål scoret – Real Madrid (72)
 Færest mål scoret – Real Murcia (29)
 Flest mål imod – Celta de Vigo (68)
 Færest mål imod – Valencia (27)

Topscorerlisten (El Pichichi) 

Fodboldsæson 2003-04